Крыловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Крыловское сельское поселение — входит в Крыловский район Краснодарского края.
 Крыловское сельское поселение — входит в Ленинградский район Краснодарского края.
 Крыловское сельское поселение — входит в Осинский район Пермского края.